Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Italiacom Open) van 2013 vond plaats van 8 tot en met 14 juli 2013 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Het tweede reekshoofd Roberta Vinci uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar landgenote en dubbelspelpartner, de als eerste geplaatste titelverdedigster Sara Errani, in drie sets. Vinci wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van haar woonplaats Palermo op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de tweede van 2013. Zij won US$ 40.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel – De Tsjechische titelverdedigsters Renata Voráčová en Barbora Záhlavová-Strýcová waren het derde reekshoofd – zij bereikten de halve finale. Het als eerste geplaatste duo Kristina Mladenovic en Katarzyna Piter won het toernooi. Zij versloegen in de finale de ongeplaatste Tsjechische tweeling Karolína en Kristýna Plíšková in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Française Mladenovic had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Poolse Piter geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Palermo 2013
Palermo